Leptopezella är ett släkte av tvåvingar. Leptopezella ingår i familjen puckeldansflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Puckeldansflugor
Leptopezella